Mužská čtyřhra Shanghai Rolex Masters 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do deblové soutěže šanghajského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic.

Vítězem se stal osmý nasazený, chorvatsko-brazilský pár Mate Pavić a Bruno Soares, který ve finále za 69 minut zdolal polsko-brazilské turnajové dvojky a obhájce trofeje Łukasze Kubota s Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jako pár odehráli od červnového Fever-Tree Championships 2019 osmý turnaj, s celkovou bilancí zápasů 12–7. Pavić vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Soarese to bylo třicáté třetí takové turnajové vítězství, respektive čtvrté ze série Masters.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (vítězové)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2019
ATP Tour 2019